FDI steht für:
 Fachverband Führungskräfte der Druckindustrie und Informationsverarbeitung
 Fault Detection and Isolation, ein Fehlererkennungsverfahren in der Informatik, siehe FDIR
 Fédération Dentaire Internationale, Weltverband der Zahnärzte, siehe FDI World Dental Federation
 Finanzdienstleistungsinstitut gemäß deutschem Kreditwesengesetz
 Flexible Display Interface, eine Kommunikationsschnittstelle zwischen Intel-CPUs mit integrierter Grafik und kompatiblen Chipsätzen
 Foreign Direct Investment, siehe Ausländische Direktinvestition
 Full Depth Imaging, Modus einer speziellen Aufnahmetechnik der optischen Kohärenztomografie  
 Bahnhof Dieburg (DS100-Code)

FdI steht für:
 Fratelli d’Italia (Partei)

Abkürzung